Михаил Георгадзе: Георгадзе, Михаил Порфирьевич (1912—1982) — секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
 Гиоргадзе, Михаил Ревазович (род. 1961) — советский ватерполист
 Гиоргадзе, Михаил (род. 1967) — грузинский ватерполист, экономист и политик. Министр культуры и охраны памятников, министр культуры и спорта Грузии.